Arnar Viðarsson – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese, centrocampista
 Bjarni Viðarsson – ex calciatore islandese, centrocampista
 Davíð Viðarsson – ex calciatore islandese, centrocampista